Paul Wilson – brytyjski iluzjonista
 Paul Wilson (ur. 1947) – amerykański lekkoatleta